Чадська національна абетка () — стандартна абетка, яка була розроблена і прийнята у 2009 міністерством освіти Чаду для всіх мов, які є в країні (наприклад, чадська арабська, канембу, сар, маба). Існує у латинському та арабському варіантах.

Латинська версія 

 Довгота голосних позначається подвоєнням відповідних букв для голосних: aa [aː], ee [e:], ɛɛ [ɛ:], əə [ə:], ii [i:], ɨɨ [ɨː], oo [o:], ɔɔ [ɔː], uu [u:].
 Помʼякшення приголосних передається дописуванням букви y до приголосної: ky [kʲ], gy [gʲ].
 Огублення приголосних передається дописуванням букви w до приголосної: kw [kʷ], gw [gʷ].
 Преназалізація приголосних передається дописуванням букв n або m перед приголосними: mp [ᵐp], nt [ⁿt], nc [ⁿʧ], nk [ⁿk], nw [ⁿw], nq [ⁿq].

Арабська версія 

Додаткові букви для стандартної арабської мови

Для позначення пом'якшення, огублення та преназалізації приголосних можуть використовуватись диграфи:
 пом'якшення (палаталізація) — ky  [kʲ], gy  [gʲ];
 огублення (лабіалізація) — kw  [kʷ], gw  [gʷ];
 преназалізація — mp  [ᵐp], nt  [ⁿt], nc  [ⁿʧ], nk  [ⁿk], nq  [ⁿq], nw  [ⁿw].

Примітки

Джерела 
 Andy Warren-Rothlin, «West African scripts and Arabic-script orthographies in socio-political context»  

Писемності Африки
Мови Чаду
Арабська абетка
Латинські абетки